Веинте де Новијембре има више значења:

 Веинте де Новијембре (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Веинте де Новијембре (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинте де Новијембре, Веинте де Новијембре Вијехо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинте де Новијембре, Веинте де Новијембре Нуево (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинте де Новијембре, Санта Лусија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинте де Новијембре (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Веинте де Новијембре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Веинте де Новијембре (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Веинте де Новијембре (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Веинте де Новијембре (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веинте де Новијембре (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Веинте де Новијембре (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Веинте де Новијембре (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Веинте де Новијембре (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Веинте де Новијембре (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Веинте де Новијембре (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинте де Новијембре, Лас Позас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинте де Новијембре, Ел Рефухио (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинте де Новијембре (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре, Агрикола (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре, Колонија Агрикола (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Веинте де Новијембре, Сан Хосе де ла Естансија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику